Przymorze – północna część Gdańska
 Przymorze Małe – dzielnica administracyjna Gdańska
 Przymorze Wielkie – dzielnica administracyjna Gdańska

Zobacz też 
 nadbrzeże, nabrzeże, przybrzeże, wybrzeże, pobrzeże